Correo de Galicia fue el nombre de dos periódicos:

 Correo de Galicia, periódico editado en La Coruña en 1833.
 Correo de Galicia, periódico editado en Buenos Aires entre 1898 y 1945.